

Film en televisie
 The Believers (1987)'', Amerikaanse neo-noir-van John Schlesinger
 The Believer (2001), Amerikaanse dramafilm van Henry Bean
 Believers (2007), Amerikaanse film van Daniel Myrick
 Believer (2018), Amerikaanse documentaire van Don Argott

Literatuur en lectuur
 The Believer (magazine), een Amerikaans literair magazine
 Believers (1999), een manga van Naoki Yamamoto
 The Believers (Partha Sengupta) (ca. 2006), een grafische roman van de Indiër Partha Sengupta 
 The Believers (Zoë Heller) (2008), een roman van de Amerikaan Zoë Heller

Muziek
 Believer (band), een christelijke trashmetalband

Albums
 Believer (John Coltrane) (1964), een muziekalbum van John Coltrane
 Believer (Don McLean) (1981), een muziekalbum van Don McLean
 Believer (Chic) (1984), een muziekalbum van Chic
 Believer (Laura Dawn) (1999), een muziekalbum van Laura Dawn
 Believer (Rhett Miller) (2006), een muziekalbum van Rhett Miller
 Believer (A.A. Bondy) (2011), een muziekalbum van A.A. Bondy
 Believer (Kutless) (2012), een muziekalbum van Kutless
 Believer (¡Mayday!) (2013), een muziekalbum van ¡Mayday!

Liedjes
 Believer (Ozzy Osbourne) (1981), een lied van Ozzy Osbourne
 Believer (Sunzoo Manley) (1999), een lied van Sunzoo Manley
 Believer (DJ Muggs) (2003), een lied van DJ Muggs
 Believer (Susanna and the Magical Orchestra) (2004), een lied van Susanna and the Magical Orchestra
 Believer (Rogue Traders) (2005), een lied van Rogue Traders
 The believer (Neil Young) (2007), een lied van Neil Young
 Believer (Bizarre) (2010), een lied van Bizarre
 Believer (Goldfrapp) (2010), een lied van Goldfrapp
 Believer (3 Doors Down) (2011), een lied van 3 Doors Down
 Believer (American Authors) (2012), een lied van American Authors
 Believer (Major Lazer & Showtek) (2016), een dancetrack van Major Lazer & Showtek
 Believer (Imagine Dragons) (2017), een nummer van Imagine Dragons